Бо́рден () — прізвище а також, топонім.

Персоналії 
 Борден (прізвище) — список осіб з таким прізвищем.
 Борден Паркер Боун (; 1847—1910) — американський філософ і теолог-методист, засновник американського персоналізму, професор.

Топонім 

 Борден () — округ (графство) у штаті Техас (США).
 Борден (Саскачеван) () — село в канадській провінції Саскачеван.
 Борден (Індіана) () — місто в американській штаті Індіана.
 Борден (Західна Австралія) () — містечко в австралійському штаті Західна Австралія.
 Борден (півострів) () — півострів на півночі острова Баффін, в Нунавуті, Канада.
 Борден (острів) () — нежилий острів на островах Королеви Єлизавети на півночі Канади.
 Борден-Карлтон () — містечко, розташоване на південному узбережжі острова Принца Едуарда, Канада.
 Борден (Кент) () — село в графстві Кент, Англія.

Інше 
 11225 Борден (11225 Borden) — астероїд головного поясу, відкритий 10 травня 1999 року.
 Борден (авіабаза) () — база Канади, розташована в Онтаріо.
 ГЕС Генрі-Борден () — електроенергетична частина гідротехнічного комплексу в районі Сан-Паулу.